Un orifice est une ouverture, une bouche, un trou ou un évent, dans un tuyau, une plaque ou un corps, il peut avoir plusieurs utilisations :

 Orifice corporel, toute ouverture dans le corps d'un humain ou d'un animal : 
 Orifice anal
 Orifice buccal
 Orifice piriforme
 Orifice supérieur du thorax
 Orifice urétral externe
 
 Orifice vaginal

 Plaque à orifice, une restriction utilisée pour mesurer le débit ou pour contrôler la pression ou le débit :
 Miss Shilling's orifice

 Back Orifice, un logiciel client-serveur d'administration et de prise de contrôle à distance de machines utilisant le système d'exploitation Windows.